Peski Kara-Kum kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Karakum (öken), 
 Aral Mangy Qaraqumy, öken, Qyzylorda, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar